Ruparel ist der Familienname folgender Personen:

 Bhavna Ruparel (* 1989), indische Bollywood-Schauspielerin
 Pooja Ruparel (* 1982), indische Bollywood-Schauspielerin